{{Taxobox
| color = pink
| name         = † Неймонгозавр
| image   = Neimongosaurus.jpg
| image_caption  = 
| regnum       = Тварини
| phylum       = Хордові 
| classis = Плазуни 
| ordo = Ящеротазові| familia = Теризинозавриди
| genus = †Неймонгозавр| species = †Neimongosaurus yangi| binomial = Neimongosaurus yangi
| binomial_authority = Zhang et al., 2001
| range_map = 
| range_map_caption = 
| wikispecies = Neimongosaurus yangi
| commonscat = Neimongosaurus
| itis = 
| ncbi = 
}}

Неймонгозавр (Neimongosaurus) — рід тероподових  динозаврів з інфраряду  Теризинозаврів. Рештки неймонгозавра були виявлені у відкладеннях верхньої  крейди з шарах формації Ірен Дабасу на території Китаю, в породах віку 92 млн років.

Типовий вид, Neimongosaurus yangi, був описаний Чжаном Сю, Серено, Квенгом і Таном в 2001 р. Він мав будову, подібну з  овірапторозаврами — у нього була довга шия і короткий хвіст. Відомий по двох добре збережених скелетах.

Неймонгозавр є відносно невеликим теризинозавром, досягаючи 2-3 м в довжину. Грегорі С. Пол в 2010 році оцінив його розмір на 3 м і масу в 150 кг. Майкл Мортімер тоді ж оцінив розмір в 233 дюйми і дев'яносто фунтів.

Спочатку Neimongosaurus'' було поміщено в надродину Therizinosauroidea. Пізніше, кладистичний аналіз часто ставив його на більш просунуті позиції, у складі родини Therizinosauridae, але аналіз Ліндсі Занно в 2010 р. підтвердив його первісне місце в кладистиці.

Неймонгозавр на кладограмі Теризинозавридів 

Вимерлі тварини, описані 2001
Теризинозавриди
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії